San Diego Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Diego Buenavista, Yucatán, ort, Tekax, 
 San Diego Buenavista, Michoacán de Ocampo, ort, Angamacutiro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar